Jumna bezeichnet

den wichtigsten Nebenfluss des Ganges in Indien, siehe Yamuna
mehrere Schiffe, darunter die
Jumna (Schiff, 1929), ein Passagierschiff aus dem Jahr 1929